Havre (Montana), VS
 Le Havre (Frankrijk)
 Havré (België)